«Y ahora qué» puede referirse a:

Música 
 Y ahora qué? (1983), EP de La Polla Records.
 Y ahora... ¿qué? (1994), álbum de Taller Canario.
 ¿Y ahora qué? (2000), álbum de Reincidentes.

Televisión 
 ¿Y ahora qué? (2009), programa de televisión de España.
 ¿Y ahora qué? (2014-), programa de televisión de Argentina.